Raziel (auch Rasiel) ist:
 Raziel, ein Engel der jüdischen Mythologie
 eine der beiden Hauptcharaktere der Computerspiel-Serie Legacy of Kain
 ein Engel, der mehrfach in den Werken von Christopher Moore auftaucht

Raziel ist der Familienname folgender Personen:
 David Raziel (1910–1941), Kommandierender der Irgun Tzwa’i Le’umi

Siehe auch:
 Sepher Raziel HaMalach